Adolf Rijkens (1899-1996), Nederlands acteur
 Cock Rijkens (1952-2018), Nederlands voetballer
 Else Rijkens (1898-1953), Nederlands zangeres, zuster van Paul Rijkens
 Fokko Rijkens, Nederlands kunstschilder
 Frits Rijkens (1889-1998), Nederlands honderdplusser
 Paul Rijkens (1888-1965), Nederlands ondernemer, broer van Else Rijkens
  Roelf Gerrit Rijkens (1862-1950), Nederlands journalist, redacteur en burgemeester van Velsen
 Burgemeester Rijkenspark, park dat naar Roelf G. Rijkens is vernoemd